Die Liste der Torschützenkönige der belgischen Fußballmeisterschaft ist eine Aufstellung der Torschützenkönige seit Bestehen der belgischen Fußballmeisterschaft (Erste Division, derzeitiger Sponsorenname Jupiler Pro League) im Jahr 1895. Torschützenkönig wird derjenige Spieler, der in einer Saison die meisten Tore in einem Wettbewerb erzielt.

Erster Torschützenkönig war der Engländer Samuel Hickson (FC Lüttich), der diesen Titel in der folgenden Saison verteidigte. Die Anzahl der erzielten Tore In den ersten Spielzeiten sind aber nicht bekannt. Erster Belgier war Gustave Vanderstappen für Royale Union Saint-Gilloise im Jahre 1903. Erwin Vandenbergh ist mit sechs Torjägerkronen (1980, 1981, 1982, 1983, 1986, 1991) der erfolgreichste Titelsammler. Die meisten Tore in einer Saison erzielten Jules Van Craen (Lierse SK) und Arthur Ceuleers (Beerschot AC) 41 Tore in der Saison 1942/43.

Bisher konnten sich vier Mal deutsche Fußballspieler in die Liste eintragen. Der Dortmunder Lothar Emmerich wechselte 1969 zum K. Beerschot VAV und errang in der ersten Saison mit 29 Toren den Titel. Erwin Kostedde krönte 1971 die letzte Saison seiner ersten Zeit bei Standard Lüttich mit 26 Toren und der Torjägerkrone. Stürmer Harald Nickel zog es nach dem Bundesliga-Skandal, in den er nicht verwickelt war, von Arminia Bielefeld nach Belgien und gewann dort in seiner letzten Saison bei Standard Lüttich mit 22 Treffern die Auszeichnung für den treffsichersten Schützen der Saison 1977/78. Der bisher Letzte war Erwin Albert, der es bei Hertha BSC nur auf zwei Kurzeinsätze brachte, war in Belgien wesentlich erfolgreicher. Neben zwei Meisterschaften, den Pokal sowie dem Supercup holte sich Albert mit dem KSK Beveren 1979 den Torjägertitel.

Die Liste 

Quellen:

Spieler mit den meisten Titeln 
In der Rangliste sind die Spieler mit mindestens drei Torjägertiteln vertreten.

Weblinks 
 users.skynet.be: Liste der Torschützenkönige 1895 bis 2006 (englisch)
 rsssf.com: RSSSF-Liste von 1945 bis 2013 (englisch)
 weltfussball.de: Liste der Torschützenkönige 1945 bis 2019

Einzelnachweise/Fußnoten 

Torschutzenkonig
Belgien